Савченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Савченки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Савченки — деревня в Мазоловском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Савченки — деревня в Шапечинском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Савченки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Савченки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Савченки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Савченки — деревня в Ковляковском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Савченки — деревня в Мишневичском сельсовете  Шумилинского района Витебской области.

Россия 
 Савченки — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.

Украина 
 Савченки — село в Народичском районе Житомирской области.